E-Werk steht als Abkürzung für:

 Elektrizitätswerk

E-Werk ist der Name folgender Veranstaltungsstätten:

 E-Werk (Berlin), ehemaliges Umspannwerk in Berlin-Mitte
 E-Werk (Köln), ehemaliges Umspannwerk in Köln
 E-Werk Schwerin, ehemaliges Elektrizitätswerk in Schwerin
 E-Werk (Erlangen), Kulturzentrum in Erlangen
 E-Werk (Freiburg im Breisgau), Kulturzentrum in Freiburg im Breisgau
 E-Werk (Saarbrücken), Mehrzweckhalle in Saarbrücken
 E-Werk (Weimar), ehemaliges Elektrizitätswerk in Weimar